Skorvskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skorvskär (Vårdö, Åland), 
 Skorvskär (Brändö, Åland), 
 Skorvskär, Houtskär, Åboland, 
 Skorvskär, Korpo, Åboland,

Se även
Skorpskär

Robotskapade Finlandförgreningar